Шведская епархия Армянской Апостольской церкви () — епархия Армянской Апостольской церкви в Швеции, с центром в городе Уппсала.

История 

Религиозная жизнь армян Швеции начала формироваться с образованием армянских культурных объединений. Начиная с 1970 года армянские священники время от времени посещали армянские общины Швеции, проводя литургии, крестины и другие религиозные мероприятия. В Стокгольме, Урсале, Бутширке действуют Советы Армянской Апостольской церкви. Армянских церквей в общине нет, поэтому религиозные обряды проводятся в шведских церквях. Известна армянская церковь Святого Ованеса. Для действия храма Свободная Церковь Швеции выделяет средства. С 1991 года духовным предводителем армянской общины Швеции является иерей Мелконян.

Источники 

 yeghishe.am — Շվեդիայի թեմ 

Епархии Армянской Апостольской церкви
Христианство в Швеции